Brecheisen steht für:
 Brechstange, einfaches Werkzeug zum Aufbrechen, Heben und Bewegen

Brecheisen ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Brecheisen (Joseph Brecheisen; um 1720–nach 1766), österreichischer Miniatur und Emaillemaler, Hofemaillemaler in Kopenhagen und Wien

Siehe auch: